Miejscowości w USA:
 Plains – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Sumter
 Plains – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Meade
 Plains – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Sanders
 Plains – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Yoakum
 Plains – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
Gminy w USA:
 Plains (ang. Plains Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne